Chilperyk I (zm. 480) – król Burgundów od 473 roku
 Chilperyk I (ok. 539–584) – król Franków panujący w Neustrii od 561 roku, Paryżu od 567 roku
 Chilperyk (zm. 632) – frankoński władca Akwitanii w 632 roku
 Chilperyk II (ok. 450–493) – król Burgundów od 473 roku
 Chilperyk II (ok. 672–721) – król Franków od 715 roku